noktürn, egy komolyzenei műfaj
Nocturne, az 1995-ös Eurovíziós Dalfesztivál győztes dala, melyet a norvég Secret Garden adott elő
Nocturne (film)
Nocturne (együttes)